Draaiorgel de Paardekop
 Paardekop (Venray), natuurgebied in Venray
 kop van een paard
 De paardekop, album van Nero (strip)
 Paardekop ofwel morin khuur, een strijkinstrument uit Mongolië